Spar Island ist der Name folgender Inseln:

 in Australien
 Spar Island (Western Australia)

 in den USA
 Spar Island (Illinois)
 Spar Island (Maine)
 Spar Island (Rhode Island)